Праља може да се односи на:

 Праља, жена која пере, занимање из минулих времена

или

 Праља (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Република Србија